Típus (biológia): egyedek közös bélyegeinek összessége, illetve a rendszertani egység normája.
 Típus (őslénytan): kihalt fajok rendszertani besorolását segítő fogalom.
 Típus (kémia): szerves vegyületek szerkezeti típusa a 19. századi típuselmélet szerint.
 Típus (matematikai logika): egy elsőrendű nyelv adott formulaosztálya.
 Típus (informatika): értékek egy halmazához rendelt név vagy címke; adattípus.
 Típus (pszichológia): személyiségtípus.
 Típus (folklorisztika): Népköltészeti alkotás tartalmának általánosított váza.

ar:نمط (توضيح)
cs:Typ
da:Type
de:Typ
en:Type
es:Tipo
fr:Type
it:Tipo
nl:Type
ja:型
no:Type
pl:Typ
pt:Tipo
ru:Тип
simple:Type
sk:Typ
fi:Tyyppi
sv:Kata (olika betydelser)
uk:Тип